Ugo Bellagamba (1972), écrivain et historien français du droit ;
 Alice Bellagamba (1987), actrice et danseuse italienne.